Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2016 года — 18-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который прошёл с 14 по 24 апреля 2016 года в Гранд-Форксе (США).

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборная Дании пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона. Российская юниорская сборная во главе с Виталием Прохоровым (U18) была полностью заменена на команду из игроков до 17 лет с тренерским штабом во главе с Сергеем Голубовичем (U17) из-за обнаружения в допинг-пробах игроков сборной до 18 лет следов запрещённого препарата мельдония.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 ^
Северная Америка
 *
 ×
 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2015 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2015 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 12 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2016 года.

Главные судьи
  Вики Трилар
  Ян Грибик
  Рой Стиан Хансен
  Яри-Пекка Паюла
  Владимир Балушка
  Бретт Шева
  Кэмерон Восс
  Сирко Хунниус
  Маркус Линде
  Якоб Грумсен
  Джефф Ингрэм
  Шейн Варшав

Линейные судьи
  Эндрю Далтон
  Дмитрий Голяк
  Давид Ноттегер
  Джейк Дэвис
  Александр Сысуев
  Йоонес Саха
  Юханнес Как
  Тибор Ровенски
  Либор Суханек
  Натан Ванустен

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC-5).
{{Hockeybox2
|bg    = #eeeeee
|date  = 14 апреля 2016
|time  = 12:00
|team1 = 
|team2 = |score = 4 : 5 (ОТ) 
|periods = (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)
|goalie1 = 
|goalie2 = 
|progression = 
|goals1 = 
|goals2 = 
|stadium = Ральф Энгельстад Арена, Гранд-Форкс
|attendance = 2538
|official =  Владимир Балушка
|official2 =  Бретт Шева
|reference = http://stats.iihf.com/Hydra/546/IHM546A01_74_4_0.pdf
|penalties1 = 8
|penalties2 = 6
|shots1 = 20
|shots2 = 36
}}

 Полуфинал 
Время местное (UTC-5).

 Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-5).

 Финал 
Время местное (UTC-5).

 Рейтинг и статистика 

 Итоговое положение команд 

 Лучшие бомбардиры 

 Лучшие вратари 

 Индивидуальные награды Самый ценный игрок (MVP):  Клайтон КеллерЛучшие игроки: Вратарь:  Филип Густавсон
 Защитник:  Адам Фокс
 Нападающий:  Тайсон ДжостСборная всех звёзд:'''
 Вратарь:  Укко-Пекка Луукконен
 Защитники:  Адам Фокс —  Давид Куэневиль
 Нападающие:  Тайсон Джост —  Йессе Пулюярви —  Клайтон Келлер

Примечания

Ссылки 
 

Апрель 2016 года
Спорт в США в 2016 году
2016
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Северной Дакоте
Чемпионаты мира в США